Ма́йстер-плі́вка — полімерна плівка, що використовується для виготовлення друкарських форм в різографах. 

Друкуючими елементами на майстер-плівці є дрібні отвори, дзеркально пропалені згідно з оригінальним зображенням. Через ці отвори особлива фарба потрапляє на папір, створюючи відбиток. Роздільна здатність друку зображень, які формуються з допомогою майстер-плівки — до 600 точок на дюйм. Однієї майстер-плівки вистачає на тираж до 5 000 фарбовідбитків. При більших тиражах якість друку помітно зменшується у зв'язку з виробіткою. З огляду на незначну вартість майстер-плівки, як розхідного матеріалу, для друку більших тиражів формують такі ж як і попередні друкарські форми.

Поліграфія